Nemertellina är ett släkte av slemmaskar. Nemertellina ingår i familjen Tetrastemmatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Nemertellina